Turniej igrzysk azjatyckich w siatkówce kobiet podczas XVI Igrzysk Azjatyckich w Kantonie był trzynastym w historii i odbył się w dniach od 18 do 27 listopada 2010. Do rywalizacji przystąpiło 11 reprezentacji narodowych, podzielonych na dwie grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Po zakończeniu fazy grupowej mecze rozgrywane były systemem pucharowych.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B

Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-11

Final round

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Siatkówka na Igrzyskach Azjatyckich 2010